1506 км — топоним в Оренбургском районе Оренбургской области России.

 1506 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога. Код 811854
 1506 км — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд), входит в состав Степановского сельсовета.